Valhalla puede referirse a los siguientes términos:

 Valhalla, fortaleza que en la mitología nórdica servía para albergar a los guerreros muertos en la batalla; 
 Walhalla (Monumento), templo de los ilustres alemanes a orillas del Danubio; 
 Valhalla, lugar designado por el censo en el estado estadounidense de Nueva York; 
 Valhalla, cráter de impacto multianular en Calisto, luna de Júpiter;
 «Valhalla», canción del álbum Follow the Blind del grupo de power metal alemán Blind Guardian; o 
 «Valhalla», canción del álbum Hammerheart del grupo de Black Metal Sueco Bathory.